Евгения Егоровна Устименко (1922—1988) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 6 августа 1933 года в селе Артемьевка Знаменского района Тамбовской области.

Трудиться начала в 1949 году в колхозе им. С. М. Кирова Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. Сначала работала телятницей и свинаркой, а в 1952—1977 годах — дояркой. Первой в Восточно-Казахстанской области Евгения Устименко выступила с почином ежегодно надаивать по тысяче центнеров молока от закрепленной за ней группы коров. Приняла участие в создании на ферме племенной группы коров, хорошей кормовой базы, а также своего рациона для каждой коровы, что дало значительные результаты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Устименко Евгении Егоровне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Продолжая работать дояркой, в 1971 году Евгения Егоровна надоила от каждой фуражной коровы по 4174 килограмма молока, в 1972 году — по 4300 килограммов, в 1975 году — по 4655 килограммов. Даже в засушливом 1974 году доярка получила от каждой из 33 закрепленных за ней коров по 4390 килограммов молока, а валовой надой составлял 1176 центнеров. В 1975 году он достиг 1471 центнер. Личный пятилетний план выполнила за три с половиной года, надоив сверх плана за годы девятой пятилетки более 1600 центнеров молока.

В 1972 году Е. Г. Устименко вступила в КПСС. Была депутатом Верховного Совета Казахской ССР VIII созыва. С 1977 года возглавляла молочно-товарную ферму в родном колхозе. Являясь наставником молодежи, делилась с ней своим богатым опытом. Воспитала плеяду доярок, большинство из которых стали трехтысячницами.

Выйдя на пенсию, на заслуженном отдыхе героиня продолжала жить в Глубоковском районе.

В 1973 году была удостоена звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР», награждена медалями.

Библиография 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия — Устименко Евгения Егоровна. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата : Казахстан , 1969.

Примечания

Ссылки 
 Устименко Евгения Егоровна
 Устименко Евгения Егоровна, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина

Члены КПСС
Заслуженные работники сельского хозяйства Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва